Соко́льническая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Москве
 1-я Сокольническая улица.
 2-я Сокольническая улица.
 3-я Сокольническая улица.
 4-я Сокольническая улица.
 5-я Сокольническая улица.
 Сокольническая улица — улица в Балашихе
 Сокольническая улица — улица в Новосибирске.
 Сокольническая улица — улица в Самаре.